Oratorio di San Pietro (Castel Goffredo), in provincia di Mantova
Oratorio di San Pietro (Castello di Legri), in provincia di Firenze
 Oratorio di San Pietro (Imperia), in provincia di Imperia
 Oratorio di San Pietro (Belforte), in provincia di Mantova
 Oratorio di San Pietro (Monzambano), in provincia di Mantova